Good Morning, Judge – cortometraggio del 1913 diretto da Lawrence Marston
Good Morning, Judge – cortometraggio del 1916 diretto da Francis Ford
Good Morning, Judge – cortometraggio del 1922 diretto da Nicholas T. Barrows
Good Morning, Judge – film del 1928 diretto da William A. Seiter
Good Morning, Judge – film del 1943 diretto da Jean Yarbrough